Lactasa (del seu nom en anglès Lactase-Phlorizin Hydrolase), enzim produït a l'intestí prim dels mamífers
 Lactogen placentari humà, hormona que es sintetitza a la placenta
 Lipotropina (del seu nom en anglès Lipotropic Pituitary Hormone), hormona secretada a la hipòfisi anterior
 Landing Platform Helicopter, vaixell de guerra dissenyat per a actuar com a plataforma per a helicòpters
 Locality preserving hallucination, algorisme de face hallucination per als sistemes de reconeixement facial